Гравець — активний та безпосередній учасник гри. Залежно від виду гри розрізняють й різні види гравців.

 Гравець в теорії ігор.
 Гравець в азартні ігри.
 Гравець (геймер) в комп'ютерні ігри.
 Гравець спортивної гри (футболіст, баскетболіст, тенісист, та інші).

У мистецтві 
 Гравець — опера російського композитора С. Прокоф'єва за однойменним романом Ф. М. Достоєвського.
 Гравець — роман Ф. М. Достоєвського.
 Гравець (фільм, 1992)
 Гравець (фільм, 2013)